Insettivoro – termine generico che si riferisce a tutti gli animali che si nutrono di insetti
Insectivora – ordine di mammiferi (taxon desueto)